Стогово — горный массив на западе Северной Македонии.
 Стогово — деревня в Вяземском районе Смоленской области России.
 Стогово — деревня в Ярцевском районе Смоленской области России.